О́сень:

 Осень — время года.
 Осень — река в Тверской области России.
 «Осень-2009» — стратегические манёвры российских вооружённых сил, проведённые совместно со странами ОДКБ.

Художественные произведения 
Картины
 «Осень» — картина итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо (1573).
 «Осень» — картина французского художника Эдуарда Мане (1882).
 «Осень» — картина русского художника Николая Эллерта (1890-е).
Стихотворения
 «Осень» — автор А. С. Пушкин (1833).
 «Осень» — автор Константин Бальмонт (1899)
 «Осень» — автор Аполлон Майков (1856).
 «Осень» — автор Алексей Плещеев (1863).
Фильмы
 «Осень» — короткометражный мультфильм Walt Disney Animation Studios (1930).
 «Осень» — мультфильм по рисункам и текстам Пушкина (СССР, 1982).
 «Осень» — мелодрама Андрея Смирнова (СССР, 1974).
 «Осень» () — комедия Арво Круусемента (СССР, 1990).
Музыка
 «Осень» — альбом российской рок-группы «Пилот» (2011).
 «Осень» — хит группы «Лицей» (1995).
 «Осень» — последняя песня Егора Летова (2007).

См. также 
 Осень патриарха () — роман Габриэля Гарсиа Маркеса (1968—1975).
 Что такое осень — песня рок-группы «ДДТ» (1991).
 Последняя осень — детектив Всеволода Плоткина (СССР, 1990).

Примечания